Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du collège (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans la présence, ancienne ou actuelle d'une institution éducative, jésuite ou autre.  'Collège' peut faire référence également a un groupe de personnes exerçant ensemble une fonction publique : 'collège échevinal', 'collège cardinalice'. En milieu anglophone, 'college' fait plutôt référence à une institution universitaire.

En  
 Rue du Collège, à Charleroi
 rue du Collège, à Dinant
 rue du Collège, à Godinne
 Rue du Collège, à Ixelles
 Rue du Collège, à Namur
 Rue du Collège, à Ottignies-Louvain-la-Neuve
Rue du Collège, à Verviers
 Rue du Collège, à Visé

Au  
 Rue du Collège, à Montréal
 Rue du collège (College street), à Toronto

En  
 Rue du Collège, à Alençon
 Rue du Collège, à La Rochelle
 Rue du Collège, à Roubaix

En  
 Rue du Collège (), à Kolkata

En  
 Rue du collège (College Street), à Killarney

En  
 Rue du Collège, à Carouge

Notes et références 

Collège